Jméno Alfons II. odkazuje na vícero osob:

 Alfons II. Aragonský (Zdrženlivý; 1157–1196), aragonský král
 Alfons II. Asturský (z Ovieda; 760–842), asturský král
 Alfons II. d'Este – ferrarský a modenský vévoda
 Alfons II. Neapolský (Aragonský; 1448–1495), neapolský král
 Alfons II. Portugalský (Tlustý; 1185–1223), portugalský král
 Alfons II. Provensálský (1179–1209), provensálský hrabě